Breban:
 Nicolae Breban
 Vasile Breban

 Bréban

Nume de familie românești